Imię i nazwisko Ronald Brown lub Ron Brown nosili lub noszą m.in.:

 Ron Brown (1940-2007) – szkocki polityk
 Ron Brown (1941-1996) – amerykański polityk, sekretarz handlu w administracji Clintona
 Ron Brown (ur. 1961) – amerykański lekkoatleta i zawodnik futbolu amerykańskiego, mistrz olimpijski
 Ron Brown – amerykański saksofonista
 Ron Brown − amerykański producent filmowy